Стычновское сельское поселение — муниципальное образование в Константиновском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Стычновский.

Административное Устройство 
В состав Стычновского сельского поселения входят:
 посёлок Стычновский;
 посёлок Белоковыльный;
 хутор Вифлянцев;
 хутор Ермилов;
 хутор Кондаков;
 хутор Кухтачев;
 посёлок Новострепетный;
 посёлок Отноженский;
 посёлок Старовязовский.

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Константиновского района (Ростовская область)